Арюді́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Атлантичні Піренеї. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 680 км на південь від Парижа, 195 км на південь від Бордо, 23 км на південь від По.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році у муніципалітеті числилось 1032 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 2245,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача.

Галерея зображень

Посилання 
 Офіційний сайт муніципалітету
 [ Розташування муніципалітету Арюді на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Атлантичні Піренеї

Примітки 

Муніципалітети департаменту Атлантичні Піренеї